Nadýmač je označení pro rybník, který napájí podzemní pramen nebo studánka. U řady rybníků se toto označení vžilo i jako název:

 Nadýmač (Horní Dubenky) – okres Jihlava
 Nadýmač (Soběslav) – okres Tábor
 Nadýmač (Stříbrná Huť) – okres Tábor
 Nadýmač (Uhříněves) – Praha

použití s přívlastkem
 Černý Nadýmač (Břehy) – okres Pardubice
 Malý Nadýmač (Čichtice) – okres Strakonice
 Velký Nadýmač (Čichtice) – okres Strakonice

Reference 

Rybníky